Agnes av Antiochia, född 1154, död 1184, var en ungersk drottning, gift 1170 med kung Béla III av Ungern . 

Hon var dotter till furstinnan Constantia av Antiochia och dennas make Raynald av Chatillon, och syster till Maria av Antiochia. År 1170 reste hon till sin syster Maria i Konstantinopel och blev på sin svåger, den bysantinske kejsarens begäran, gift med prins Bela av Ungern, som hade blivit uppfostrad vid kejsarhovet som kejsarens tilltänkte svärson. Paret gjorde 1171 en pilgrimsresa till Jerusalem och gjorde där en donation till Malteserorden. 1172 följde hon maken till Ungern, där han erövrade tronen.

Referenser 

 

Kvinnor
Ungerns drottningar
Födda 1154
Avlidna 1184